Roksana – imię żeńskie
 Roksana – królewna judejska, córka Heroda Wielkiego
 Roksana – księżniczka baktryjska, żona Aleksandra Wielkiego
 Roksana (Roksane, gr. i łac. Roxane) – w mitologii greckiej córka Kordyasa

Zobacz też 

 Roxanne – utwór zespołu The Police 
 Roxane – planetoida o numerze katalogowym 317